Хоробровичи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Хоробровичи — деревня в Дятловском районе Гродненской области.

Россия 
 Хоробровичи — деревня в Брянском районе Брянской области.